Харинская — название нескольких населённых пунктов России:

Архангельская область 
 Харинская — деревня в Ленском районе.

Вологодская область 
 Харинская — деревня в Череповецком районе.

Московская область 
 Харинская — деревня в городском округе Егорьевск. 
 Харинская — деревня в Шатурском районе.

Ярославская область 
 Харинская — деревня в Рыбинском районе.  
 Харинская — деревня в Некоузском районе.